Wohlfahrtsausschuss steht für:

 Wohlfahrtsausschuss während der Französischen Revolution
 Wohlfahrtsausschuss 1918/19 in mitteleuropäischen Städten im Gefolge des Ersten Weltkriegs
 Wohlfahrtsausschuss (1990er), linksradikale Initiativen in deutschen Städten